Юджин Одум () (17 вересня 1913 р., Нью-Порт (Нью-Гемпшир, США) — 10 серпня 2002 р., Афіни (Джорджія, США)) — відомий американський еколог і зоолог, автор класичної праці «Екологія», який досі є актуальним з цілісна теорія популяції.
 ОДУМ — Об'єднання демократичної української молоді.